Vier-Nationen-Turnier steht für folgende Turniere:

Fußball:
 Vier-Nationen-Turnier in Brasilien (Frauenfußball), seit 2009
 Vier-Nationen-Turnier in China (Frauenfußball), seit 1998
 Vier-Nationen-Turnier in England (Frauenfußball), seit 2022
 Tournoi de France (Frauenfußball)

Handball:
 Torneo Internacional de España de balonmano (Männer), seit 1975
 Torneo Internacional de España de balonmano (Frauen), seit 1978
 Gjensidige Cup, seit 2017

Siehe auch:

 Vier-Länder-Turnier (1988), Fußball
 Vier-Lande-Turniere, Kampfveranstaltungen im HRR, 1479 bis 1487